Luau (festa) — festa de origem havaiana
 Luau — município na província do Moxico, em Angola
 Luau (Cuanza Sul) —  município na província de Cuanza Sul, em Angola